Agustín Stahl
Nick Stahl
Peter Stahl
Armin Mueller-Stahl
8154 Stahl
Augusto Stahl
Franz Stahl
Berge Stahl
Georg Ernst Stahl
Wayne Stahl
Michael Stahl-David

Desambiguações de sobrenomes